Le Bec ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Le Bec-Hellouin, Gemeinde im Département Eure
 Le Bec-Thomas, Gemeinde im Département Eure 

Le Bec bezeichnet:
 Abtei Le Bec, Abtei in der Gemeinde Le Bec-Hellouin

Siehe auch:
 Bec